Balog István
 Balog István (1627 körül–1692) református püspök
 Balog István (1790–1873) színész

Balogh István
 Balogh István (18–19. század) evangélikus lelkész
 Balogh István (1813–1867) királyi tanácsos
 Balogh István (1876–1958) drámaíró
 Balogh István (1880–1951) író
 Balogh István (1890–1956) grafikus
 Balogh István (1894–1976) politikus, országgyűlési képviselő (Balogh páter)
 Balogh István (1902–1994) filmrendező
 ifj. Balogh István (1903?–?) szélsőjobboldali, nyilas politikus
 Balogh István (1912–1992) világbajnoki ezüstérmes labdarúgó
 Balogh István (1912–2007) történész, néprajztudós, a Debreceni Egyetem díszdoktora
 Balogh István (1924–2016) grafikus, plakáttervező
 Balogh István (1927–2015) építész
 Balogh István (1934–2014) súlyemelő, edző
 Balogh István (1934) ifjúsági válogatott labdarúgó, orvos
 Balogh István (1936) politológus, egyetemi tanár, a politikatudományok doktora
 Balogh István (1937) kertészmérnök, mérnök-tanár, növényvédelmi szakmérnök
 Balogh István (1942) kertészmérnök
 Balogh István (1943) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Balogh István (1946) költő, író, tanár
 Balogh István (1947) agrármérnök
 Balogh István (1952) öttusázó
 Balogh István (1952) lovas, díjugrató
 Balogh István (1953) vegyészmérnök, biotechnológus
 Balogh István (1955) kézilabdázó, edző
 Balogh István (1963) tartósítóipari mérnök
 Balogh István (1967) labdarúgó (Újpest, Volán, Csepel, Haladás)
 Balogh István újságíró
 Balogh István román kisebbségi politikus, a Mezőkovácsházi Román Kisebbségi Önkormányzat képviselője

hasonló néven
 Balogh István Sándor (1942) (egyes forrásokban csak Balogh István) magyar kertészmérnök, szőlész, ampelológus
 Balogh István Vilmos Steven Balogh (1954) magyar–amerikai festőművész
Balogh István Vilmos rádiós és televíziós műsorvezető